The Bogie Man steht für:

 The Bogie Man (Comic), Comic von John Wagner, Alan Grant und Robin Smith
 The Bogie Man (Film), britischer Fernsehfilm von Charles Gormley (1992)